Der 13. Golfpokal, ein Fußballwettbewerb zwischen den arabischen Anrainerstaaten des persischen Golfes, fand vom 15. bis 28. Oktober 1996 in der omanischen Hauptstadt Maskat statt.

Insgesamt nahmen sieben Mannschaften teil. Der Irak war aufgrund der Invasion Kuwaits weiterhin von der Teilnahme ausgeschlossen. Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus ausgetragen, alle sieben Teilnehmer spielten in einer Gruppe gegeneinander. Sieger wurde Kuwait, dessen Mannschaft vier seiner fünf Spiele gewann und einmal verlor. Es war der achte Titelgewinn Kuwaits bei dem Turnier. Den zweiten Platz belegte Katar vor der drittplatzierten Mannschaft Saudi-Arabiens. Sämtliche Spiele fanden im Sultan-Qabus-Sportzentrum statt.

Ergebnisse 

|}

|}

Weblinks 
 Ergebnisse auf gulfcup.com (Archivlink, arabisch)

1996
Fußballveranstaltung 1996
Fußball (Oman)
Sportveranstaltung in Maskat